Заїкін; Заїкин; Заікін

 Заїкін Альберт Миколайович (1934—2019) — радянський учений в галузі біофізики; лауреат Ленінської премії.
 Заїкін Андрій Львович (1968—1993) — радянський і російський футболіст, воротар.
 Заїкін Василь Олександрович (1922—1999) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Заїкин В'ячеслав Михайлович (1896—1941) — український історик-правознавець, автор праць з історії української державності й історії Церкви в Україні.
 Заїкін Дмитро Іванович (* 1909—1983) — радянський дипломат, надзвичайний і повноважний посол.
 Заїкін Дмитро Олексійович (1932—2013) — радянський льотчик-винищувач, член першого загону космонавтів СРСР.
 Заїкин Дмитро Станіславович (* 1997) — український футболіст, нападник.
 Заікін Євгеній Олексійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Заїкін Іван Євдокимович (1907—1982) — підполковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Заїкін Іван Михайлович (1900 — ?) — радянський діяч, 1-й секретар Вентспілського повітового комітету КП(б) Латвії, 1-й секретар Єлгавського та Краславського районних комітетів КП Латвії. Член ЦК КП(б) Латвії з 1949 до 1960 року. Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання.
 Заїкін Микола Федорович (1801—1833) — декабрист.
 Заїкін Митрофан Мойсейович (1901—1979) — генерал-майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Заїкін Олег Анатолійович (1972—2006) — російський серійний вбивця.
 Заїкін Олександр Володимирович (* 1988) — російський футболіст, півзахисник.
 Заїкін Олександр Євгенович (* 1974) — російський футболіст, нападник.
 Заїкін Сергій Якович (1914—1984) — старший лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Заїкін Федір Михайлович (1916—1995) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Примітки